Gallatin County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Gallatin County, Illinois 
 Gallatin County, Kentucky 
 Gallatin County, Montana